Космология (от  — вселенная и lógos — учение) — учение об общих закономерностях строения всей охватываемой астрономическими наблюдениями Вселенной.

В религиях и традициях
 Религиозная космология
 Индуистская
 Иудейская
 Буддийская
 Космология у славян

В метафизике и оккультизме
 Понимание человека как центра Вселенной и цели всех совершающихся в мире событий — антропоцентризм.
 Космология Джордано Бруно (XVI век)

Научная
 Космология (космос + логос) — раздел астрономии, изучающий свойства и эволюцию Вселенной в целом.
 Космологические модели
 Космология чёрной дыры
 Большой взрыв --> Расширение Вселенной --> Ускоряющаяся Вселенная
 Квантовая космология
 Конформная циклическая космология
 Фрактальная космология предполагает бесконечность Вселенной и распределение в ней астрономических объектов по принципу самоподобных структур (фракталов).

В литературе
 Космология Средиземья — в произведениях Дж. Р. Р. Толкина.